Ел Нанче има више значења:

 Ел Нанче (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нанче (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Нанче (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Нанче (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Нанче, Нанче (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Нанче (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Нанче (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Нанче (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Нанче (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Нанче (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Нанче (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нанче (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нанче (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нанче (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нанче (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нанче (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нанче (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нанче (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нанче (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику